La Coppa di Israele 2002-2003 è la 43ª Coppa di Israele di pallacanestro maschile.Le Final Four della competizione si sono tenute alla Yad-Eliyahu Arena di Tel Aviv.

Primo turno

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Ligat ha'Al 2002-2003

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2002
Pallacanestro nel 2003
Coppa di Israele di pallacanestro maschile